qvh – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco